Niemcy:
 Höxter – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Höxter
 Höxter – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Höxter – były powiat

Osoby:
 John Höxter – niemiecki pisarz
 Julius Höxter – niemiecki pedagog